Насьональ 1 1966/1967 () — 3-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1966/67 на сайте rsssf.com 

1966/1967
Алжир
Алжир
1966 год в Алжире
1967 год в Алжире